

Architettura 
 Arundel House – palazzo storico di Londra tra lo Strand e il Tamigi
 Castello di Arundel – castello medievale di Arundel, nel West Sussex

Geografia 
 Arundel – paese della contea del West Sussex, Inghilterra
 Arundel – comune nella contea di York, Maine, Stati Uniti d'America
 Contea di Anne Arundel – contea dello Stato del Maryland, Stati Uniti d'America

Letteratura 
 Codice Arundel 263 – raccolta di disegni e scritti di Leonardo da Vinci
 Codice Arundel 404 – vangelo apocrifo scritto in latino verso il XIV secolo, noto anche come Libro dell'infanzia del Salvatore

Storia 
 Barone di Arundel – titolo nobiliare creato durante il Regno d'Inghilterra
 Conte di Arundel – antichissimo titolo comitale della Parìa d'Inghilterra